

Edilizia 
 Muratura (Muro) – elemento costruttivo in edilizia
 Parete

Geografia 
 Muro – comune francese del dipartimento dell'Alta Corsica
 Muro – comune spagnolo
 Muro Leccese – comune italiano in provincia di Lecce
 Muro Lucano – comune italiano in provincia di Potenza
 Muro – freguesia del comune portoghese di Trofa

Persone 
 Alejandro Muro – cestista uruguaiano naturalizzato italiano
 Ciro Muro – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 J. Michael Muro – regista e direttore della fotografia statunitense
 Jesús del Muro – calciatore messicano
 Luigi Muro – politico italiano
 Bernardo De Muro – tenore italiano
 Enzo De Muro Lomanto – tenore italiano

Altro 
 Muro – Fondamentale della pallavolo.
 Muro dei Riformatori – Monumento nella città di Ginevra.

Altri progetti